Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2010 () проводился в городе Галифакс (Новая Шотландия) c 6 по 14 марта 2010 года. Турнир проводился в 81-й раз. В Новой Шотландии чемпионат проводился в 6-й раз, в Галифаксе — в 6-й раз.

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 2010, который проходил в апреле 2010 в городе Кортина-д’Ампеццо (Италия).

В турнире приняло участие 12 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (25-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Альберта (для команды скипа Кевина Кюи это была 1-я победа), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Онтарио (скип Гленн Ховард).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Матч за 3-е место не проводится.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; данные о тренерах взяты из )

Результаты соревнований 
Время начала матчей указывается по UTC−4.

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

Статистика после завершения группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф

Четвертьфиналы 
1-я команда против 2-й

12 марта, 20:00

3-я команда против 4-й

13 марта, 11:00

Полуфинал 
13 марта, 20:00

Финал 
14 марта, 20:00

Итоговая классификация 

 команда, в чемпионате мира 2010 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Ross Harstone Sportsmanship Award
(Приз имени Росса Хардстона за воплощение спортивного духа)
  Ian Fitzner-LeBlanc

 Hec Gervais Most Valuable Player Award
(Приз самому ценному игроку имени Гектора Жерве)
  Кевин Кюи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата (в веб-архиве web.archive.org по состоянию на 25 марта 2010)
 Страница чемпионата на сайте Ассоциации кёрлинга Канады

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2010

2010
Спорт в Канаде в 2010 году
Спортивные соревнования в Галифаксе (Новая Шотландия)
Март 2010 года